Озарк () — многозначный термин.

Топонимы 
 Озарк — крупное известняковое плато в центральной части США, известное также как особый культурно-исторический регион и рекреационно-туристическая область страны.
  — город в Соединённых Штатах Америки, расположен в штате Алабама.
 Озарк — город, расположенный в округе Франклин, штат Арканзас, США.
 Озарк — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 4 километрах к юго-востоку от города Озарк, Алабама, США.

Кино и телевидение 
 «Озарк» — американский телесериал, выходивший на сервисе Netflix в 2017—2022 годах.

Прочее 
 Ozark Air Lines (Воздушные линии Озарка) — несуществующая авиакомпания
 Ozark Division (Дивизия Озарка) — прозвище 102-й пехотной дивизии Армии США